«Дукла» — словацький футбольний клуб із Банської Бистриці.
 «Дукла» — чеський хокейний клуб з Їглави.
 «Дукла» — словацький хокейний клуб із Тренчина.
 «Дукла» — чеський футбольний клуб із Праги.
 Дукла — колишній фірмовий пасажирський поїзд «Укрзалізниці» № 7/8 сполученням Київ — Чоп.

Див. також 
 Дукля — літературний журнал українців Словаччини.